La mysophilie est la paraphilie associée aux choses ou aux personnes souillées. Ce terme s'emploie parfois également au sens de coprophilie, coprophagie ou de scatophilie.

De différentes variantes de la mysophilie :
 Certains magazines pornographiques ont longtemps contenu des publicités de slips de femme usagés.
 Certains considèrent une chaussure sale appartenant à quelqu'un du sexe auquel ils sont attirés comme érotique.

L'écrivain du  Arthur Munby a fortement été attiré par les femmes de la classe ouvrière qui faisaient un travail physique salissant.

Articles connexes 
 Lutte dans la boue
 Paraphilie
 Salirophilie

Paraphilie
Fétichisme sexuel
Hygiène

en:Salirophilia#Mysophilia